Jan Thorn-Prikker bzw. Jan Thorn Prikker ist der Name folgender Personen:

* Jan Thorn Prikker (Künstler) (1868–1932), niederländischer Künstler
 Jan Thorn-Prikker (Kunstschriftsteller) (* 1949), deutscher Kunstschriftsteller